El apellido Liñán corresponde a varias personalidades:

Amable Liñán (1934), ingeniero español.
Antonio Liñán y Verdugo, escritor español.
Melchor de Liñán y Cisneros (1629-1708), religioso y político español, virrey del Perú.
Pascual Liñán, militar español, gobernador de Veracruz y virrey interino de la Nueva España.
Pedro Liñán de Riaza (¿1557?-1607), poeta español.